Плаја Ескондида има више значења:

 Плаја Ескондида, Кампо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Плаја Ескондида (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Плаја Ескондида (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Плаја Ескондида (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику